Neisse peut désigner :

Un cours d'eau 
 La « Neisse de Lusace », autrefois « Neisse de Görlitz », une rivière d'Europe centrale formant aujourd’hui avec l'Oder la frontière entre l’Allemagne et la Pologne.
 La « Neisse de Kłodzko », une rivière du Sud-Ouest de la Pologne.

Une ville 
 Neisse, nom allemand de Nysa, ville du Sud-Ouest de la Silésie (Pologne) traversée par la « Neisse de Kłodzko ».

Un patronyme 
 Hermann Neisse (1889-1932), footballeur allemand.

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain